Buzenval – frazione di Rueil-Malmaison, dove avvenne la Battaglia di Buzenval
 Buzenval – stazione della metropolitana di Parigi